Гангстер () — член преступного сообщества (в первую очередь в США).
Гангстер (фильм) — список фильмов с таким названием

См. также 
 «Гангстер № 1» () — британский художественный фильм 2000 года.
 «Гангстер № 1» — альбом Григория Лепса, выпущенный в 2014 году.
 «Гангстеры» (фильмы)
 Гангстеризм
 Гангста-рэп